Svjetsko prvenstvo u reliju 1997. - Reli pobjednici

Bodovi

Utrke

 1997